Вільгельм Прусський (1783—1851) — син короля Пруссії Фрідріха-Вільгельма II та принцеси Гессен-Дармштадтської Фредеріки Луїзи, генерал-губернатор Рейнської провінції, губернатор фортеці Майнц.
 Вільгельм Прусський (1906—1940) — син кронпринца Пруссії та Німеччини Вільгельма та принцеси Мекленбург-Шверіна Цецилії, лейтенант запасу 1-ї піхотної дивізії Вермахту.